Higienópolis é um nome comum a:
 Higienópolis (bairro de São Paulo), bairro paulistano
 Higienópolis (bairro do Rio de Janeiro), bairro carioca
 Higienópolis (Porto Alegre), bairro de Porto Alegre
 Shopping Pátio Higienópolis, shopping center de São Paulo
 Avenida Higienópolis, logradouro de São Paulo

Desambiguações de topônimos